Dancing Queen () — двадцать шестой студийный альбом американской певицы Шер. Выпуск пластинки состоялся 28 сентября 2018 года на лейбле Warner Bros.. Это первый альбом исполнительницы за последние пять лет, который представляет собой кавер-версии песен известной шведской группы ABBA. Название альбома также отсылка к хиту группы — песне «Dancing Queen». Также обложка альбома изображает «двух» Шер в знаменитой позе участниц ABBA.

Идея записать альбом каверов появилась у Шер после съемок в фильме «Mamma Mia! 2», который основан на песнях легендарной группы. В фильм вошли две песни в её исполнении: «Fernando» и «Super Trouper».

9 августа состоялась премьера первого сингла «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Также было объявлено, что артистка отправляется в турне Here We Go Again Tour, которое стартовало в Новой Зеландии 21 декабря 2018 года.

Коммерческий приём 
В США альбом дебютировал под номером три в чарте Billboard 200, в первую неделю продажи составили 153 000 экземпляров, что стало лучшим показателем Шер. Также это второй лучший результат для певицы в данном чарте, для предыдущего альбома пиком тоже осталась третья строчка. Также примечательно, что 150 000 проданных копий альбома оказались чистыми, без учета стриминга, это лучший результат в 2018 году.

В Великобритании альбом стартовал на второй строчке, это лучший результат Шер с 1992 года, когда её сборник Greatest Hits: 1965–1992 смог добраться до первого места. В Ирландии альбом впервые за двадцать лет попал в первую десятку. В альбомном чарте Австралии пластинка достигла второго места.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке
Трибьют-альбомы ABBA
Альбомы Warner Bros. Records